Драгољуб Јовановић може бити:

 Драгољуб Јовановић (етнолог) (око 1850 — после 1889), српски етнолог
 Драгољуб Јовановић (физичар) (1891–1970), српски физичар, дописни члан САНУ
 Драгољуб Јовановић (политичар) (1895–1977), српски правник, универзитетски професор, политичар
 Драгољуб Јовановић (глумац) (1897–1978), српски глумац
Драгољуб Јовановић (1924-2018) друштвени радник, оснивач Спомен парка Крагујевачки октобар
 Драгољуб Јовановић (сценариста)
 Драгољуб Јовановић (археолог) 
 Драгољуб Јовановић (ветеринар), в. д. декана Ветеринарског факултета у Београду (1944—1945)